Міста Еритреї, відсортовані за населенням, список включає в себе населені пункти, де проживає понад 4000 осіб.

Див. також 
 Населення Еритреї

Джерела

Посилання 

 Mongabay — міста Еритреї
 World Gazetteer — міста Еритреї
 City Population — міста Еритреї

 
Еритрея